Blurry (signifiant en anglais « flou ») peut désigner :
Blurry, une chanson du groupe Puddle of Mudd
Blurry, un album de Jay Munly.